130-й меридиан восточной широты — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 130 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралию, Индийский океан, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 50-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 130-й меридиан восточной широты проходит через:

Факты 
Экспедиция ледокола Арктика 1977 года следовала на Северный полюс из моря Лаптевых, придерживаясь этого меридиана. По ряду причин судно следовало по пологой дуге между 125 и 130 меридианами.

Примечания

Ссылки 

Долгота